Coronaire peut désigner : 

 La pulpe coronaire, une partie de la pulpe dentaire située dans la couronne de la dent,
 Les artères coronaire, vaisseaux sanguins irriguant le cœur,
 Le coronaire, un fil chauffant utilisé dans les imprimantes laser pour fixer l'encre sur le papier.

ca:Coronària